Henri Dubois (?-v. 1348), évêque français ;
 Henri Alfred Auguste Dubois (1859-1943), sculpteur et médailliste français ;
 Ernest Henri Dubois (1863-1930), sculpteur français ;
 Henri Dubois-Roquebert (1891-1971), médecin français ;
 Henri Dubois (1923-2012), historien français.